Захер (Сахер) (, ) — многозначное понятие от немецкой / австрийской фамилии.
 Захер — венский шоколадный торт, изобретение кондитера Франца Захера.
 «Захер» — отель в центре Вены.

Носители фамилии 
 Захер, Анна (1859—1930) — австрийская предпринимательница, владелица отеля «Захер», супруга Эдуарда Захера.
 Захер, Пауль (1906—1999) — швейцарский дирижёр, музыкальный педагог и меценат.
 Захер, Франц (1816—1907) — венский кондитер.
 Захер, Хассан (род. 1985) — оманский футболист.
 Захер, Эдуард (1843—1892) — австрийский кондитер, ресторатор и владелец отеля, сын Франца Захера.
 Захер, Яков Михайлович (псевдоним Михайлов; 1893—1963) — советский историк и педагог.

См. также 
 Отель «Захер» — австро-германский фильм режиссёра Эриха Энгеля (1939)
 Захер-Мазох